Gary Chapman (1937-1978) – australijski pływak, medalista olimpijski;
 Gary Chapman (ur. 1938) – amerykański psychoterapeuta, autor i pastor;
 Gary Chapman (ur. 1951) – brytyjski artysta, rzeźbiarz, reżyser.